IAT est un sigle qui peut signifier :
 Indonesia Air Transport, une compagnie aérienne indonésienne ;
 Institut aérotechnique, un institut français de recherche en aérodynamique ;
 ischémie aiguë transitoire, un synonyme d'accident ischémique transitoire ;
 Implicit-association test (en français, Test d'association implicite), en psychologie sociale ;

Ïat est un nom qui peut signifier :
 Ïat, du russe ять, une ancienne lettre de l'alphabet cyrillique.